Миљенко Дерета (Београд, 23. август 1950 — Београд, 3. новембар 2014) био је југословенски и српски редитељ и сценариста.

Филмографија

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Познајете ли Павла Плеша || /
|-
| 1978. || Безбедност у акцији ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Телескопија ТВ серија || /
|-
| 1980. || Пет жена, а из наше куће ТВ кратки филм || /
|-
| 1980. || Као Београд цео ТВ кратки филм || /
|-
| 1980. || Ја, Тома Базаров, раскидам уговор ТВ кратки филм || /
|-
| 1980. || А над Банатом страшила ТВ кратки филм || /
|-
| 1980. || Ал се код бунара лепо оговара ТВ кратки филм || /
|-
| 1981. || Зашто Банат пече ракију од леба ТВ кратки филм || /
|-
| 1981. || О Соколу коњу да вам кажем ТВ кратки филм || /
|-
| 1981. || И нама је само један дуд преост'о ТВ кратки филм || /
|-
| 1982. || Ждрело ТВ филм || /
|-
| 1982. || Венеријанска раја ТВ кратки филм || /
|-
| 1983. || Човек звани ваздух ТВ филм || /
|-
| 1985. || Екран снежи ТВ филм || /
|-
| 1986. || Конац комедије ТВ кратки филм || /
|-
| 1986. || Шпадијер један живот || /
|-
| 1986. || Врење ТВ филм || /
|-
| 1986. || Приче са краја ходника ТВ филм || /
|-
| 1987. || Забрањено тући малу децу ТВ филм || /
|-
| 1988. || Дом Бергманових ТВ филм || /
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Познајете ли Павла Плеша || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1985. || Екран снежи ТВ филм || /
|-
| 1986. || Конац комедије ТВ кратки филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1950.
Умрли 2014.
Београђани на филму
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Српски телевизијски редитељи
Народни посланици Скупштине Србије